Francesca Prestia – cantante italiana
 Giacomo Prestia – basso italiano
 Giuseppe Prestia – calciatore italiano
 Jo Prestia – kickboxer e attore italiano naturalizzato francese
 Rocco Prestia – bassista statunitense